Con il nome di San Teodardo sono identificati i seguenti santi della Chiesa cattolica:

San Teodardo di Tongres (†670), martire benedettino e vescovo di Tongres-Maastricht, celebrato il 10 settembre;
San Teodardo di Narbona (†893), vescovo di Narbona, celebrato il 1º maggio.